

Osoby o tym nazwisku 
 Asmir Begović (ur. 1987) – bośniacki piłkarz
 Branko Begović (ur. 1986) – chorwacki wioślarz
 Marin Begović (ur. 1986) – chorwacki wioślarz
 Milan Begović (1876-1948) – chorwacki pisarz